Kosmowski – polskie nazwisko. Według danych z lat 90. XX wieku nazwisko to nosiło 2284 Polskich obywateli zarejestrowanych w rejestrze PESEL.

Osoby o nazwisku Kosmowski:
 Edmund Ernest-Kosmowski – polski malarz
 Michał Mateusz Kosmowski – polski duchowny rzymskokatolicki
 Mieczysław Kosmowski – polski pracownik poczty
 Patrycjusz Kosmowski – polski działacz opozycyjny

Zobacz też 
 Kosmowska – polskie nazwisko

Przypisy